Le tournoi de tennis de Delray Beach 2006 s'est déroulé du  au  sur dur. C'est la   du tournoi.

Faits marquants 
 Tommy Haas remporte son  en simple face au tenant du titre Xavier Malisse. 
 En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent le titre face à la paire sud-africaine Chris Haggard et Wesley Moodie. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Delray Beach
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Floride en 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en janvier 2006
Tennis en février 2006